Carlos Tadeu d'Aguiar Silva Palácio, mais conhecido apenas Tadeu Palácio (São Luís, 25 de março de 1947), é um médico e político brasileiro.

Foi prefeito de São Luís, de 2002 a 2004, sendo reeleito depois para cumprir novo mandato, de 2005 até 2009.

Carreira 
Formado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com pós-graduação em oftalmologia pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, com título de Oftalmologista, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Ingressou na vida política em 1988, quando se elegeu pela primeira vez, pelo PL, para a Câmara de Vereadores de São Luís, onde exerceu três mandatos consecutivos (de 1989 a 1993; de 1993 a 1997 e de 1997 a 2001, além de ocupar por duas vezes cadeira na Mesa Diretora da Câmara, no primeiro mandato como segundo vice-presidente e nos anos de 1999 e 2000, como primeiro vice-presidente.

Em seu último mandato como vereador, foi também líder do governo Jackson Lago na Câmara. De onde saiu em 2001 para assumir a vice-prefeitura de São Luís, cargo para o qual foi eleito, junto com o companheiro de partido, o prefeito reeleito Jackson Lago.

Em 5 de abril de 2002, assumiu em definitivo a prefeitura de São Luís, substituindo Jackson Lago, que se afastou para concorrer ao governo do estado.

Em outubro de 2004, com apoio do governador José Reinaldo Tavares, foi eleito em primeiro turno, prefeito de São Luís, junto à vice Sandra Torres.

Nas eleições de 2008, após a derrota de seu candidato a prefeitura, Clodomir Paz, apoiou em segundo turno,o candidato Flávio Dino, do PCdoB.

Em 17 de abril de 2009, após a cassação do mandato do governador do Maranhão, seu ex-aliado, Jackson Lago, e o vice, Luís Carlos Porto, e a posterior posse de Roseana Sarney, Tadeu foi nomeado Secretário de Estado de Turismo. Deixou o cargo em 22 de agosto de 2011.

Foi candidato a prefeito de São Luís nas eleições de 2012, recebendo 24.608 votos (4,82%), obtendo o 5° lugar.

Médicos do Maranhão
Alunos da Universidade Federal do Maranhão
Prefeitos de São Luís (Maranhão)
Membros do Partido Democrático Trabalhista
Membros do Progressistas do Maranhão
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Naturais de São Luís (Maranhão)
Vereadores de São Luís (Maranhão)
Membros do Partido Liberal (1985)
Membros do Partido da Mobilização Nacional
Membros do Partido Social Liberal
Membros do Progressistas
Membros do União Brasil